Murero ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Murero († 1930), Fechter und Fechttrainer 
 Heidi Murero, Filmeditorin
 Hugo Murero (1906–1968), deutscher Basketballtrainer und Sportjournalist

Murero bezeichnet:
 Murero (Saragossa), Gemeinde in der Provinz Saragossa, Spanien